Игорь Александрович Вулох (3 января 1938 — 28 ноября 2012) — российский художник, нонконформист 60-х годов, один из классиков абстракции в российском искусстве.

Биография

Происхождение 

Игорь Вулох родился 3 января 1938 года в Казани. Его детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. В 1942 году на фронте погибает отец Игоря. Мать Лидия Александровна заболевает и оказывается в больнице. В это время Игорь попадает в детский дом. Семья воссоединилась только после окончания войны.

Ещё с ранней юности Игорь Вулох тянулся к художественному творчеству.  В 1953—1958 гг. он обучался в Казанском художественном училище. Большое влияние на формирование художника в годы учёбы оказал его педагог Виктор Подгурский (профессор Шанхайской академии художеств, знаток японского и китайского искусства).

Пейзаж «Зима» на Всесоюзной художественной выставке 1957 году в Московском Манеже принёс ему первое признание.  сразу два положительных отзыва признанных классиков — скульптора Сергея Тимофеевича Конёнкова и художника Константина Федоровича Юона.

В 1958 году Вулох пробует поступать в Суриковский институт в Москве, но безуспешно. Благодаря протекции живописца Г. Нисского он оказывается в числе студентов художественного факультета ВГИКа.

В общежитии ВГИКа Игорь Вулох знакомится с соседом по комнате — студентом киноведческого отделения Наумом Клейманом (позднее — директор Музея кино), дружит с Василием Шукшиным.

В Пушкинском музее Вулох знакомится с художником Анатолием Зверевым. Страсть к живописи объединила начинающих художников, и они стали хорошими приятелями. В 1958 году Игорь Вулох впервые женится.

Творческая деятельность в советский период 
В 1961 году в гостях у Наума Клеймана Игорь впервые знакомится с поэтом Геннадием Айги. В дальнейшем Игорь сделает серию набросков к поэзии Айги, тот посвятит Вулоху цикл стихов. Они оказались в редакционной группе каталога «Маяковский-художник», вышедшего в свет в 1961 году. Под руководством Николая Харджиева они устраивали выставки авангардистов 20-х годов в Музее Маяковского: Татлина, Малевича, Ларионова, Гончаровой, Филонова и других. В России и за рубежом вышло более десяти совместных книг поэта и художника.

В 1961 г. состоялась первая персональная выставка Игоря Вулоха в Москве, в выставочном зале Союза художников. Вулох вступает в молодёжную секцию Московского союза художников.

С 1968 года художник создает серию белых минималистских картин. К теме «чистого белого» он будет периодически возвращаться на протяжении всей творческой жизни. Эти работы в пастельных тонах положили начало «Белому периоду». Тогда познание богословских трудов и философии, духовные поиски привели Вулоха в Духовную академию при Троице-Сергиевой лавре. Здесь он становится ассистентом кафедры западных вероисповеданий. Параллельно Вулох работает, и его поиски продолжаются в разных направлениях живописи.

В 1971 году Игорь Вулох принят в МОСХ. Художник женился второй раз на Наталье Кутузовой, и в 1973 году у него родилась первая дочь, Александра. В это время Вулох познакомился со скульптором Вячеславом Клыковым, который вскоре стал важной фигурой в жизни мастера. Их познакомил Борух Штейнберг. В 1979 году состоялась их совместная выставка. После выставки несколько работ художника были переданы в Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге.

В 1983 году, в доме Василия Григорьева, Игорь познакомился со своей будущей женой — художницей Натальей Туколкиной-Охота. В 1985 году у них рождилась дочь Лидия. Именно в это время в большей степени проявился «Белый период» художника.

В 1988 году в Дании Троельс Андерсен издал первую монографию о Вулохе. В предисловии к монографии были напечатаны стихи Геннадия Айги «Двенадцать параллелей к Игорю Вулоху».

Московская галерея «Сегодня» была одной из первых, начавших выставлять и рекламировать «шестидесятников», где проходит персональная выставка Игоря Вулоха. 

В 1991 году в Западном Берлине в галерее «Браунер и Попов» состоялась персональная выставка Игоря Вулоха. Три года спустя в 1993 году Вулох получил стипендию земли Бранденбург (Германия) и поехал в дом творчества — в замок Вайперсдорф. Эта поездка дала Игорю опыт в общении с широким международным кругом литераторов, художников и деятелей культуры.

Творчество после 1991 
В 1994 году художник создает графическую серию к стихотворениям поэта Швеции Тумаса Транстрёмера. Вскоре работы художника были представлены на фестивале поэзии Транстрёмера на острове Готланд.

Позже Игорь Вулох обращается к руководству земли Брандербург с просьбой: картины, написанные им в Вайперсдорфе, были переданы в Данию — в музей современного искусства Kunstmuseum, Троельсу Андерсену. Персональная выставка художника в Дании состоялась в 1995 году.

Ещё позже в галерее Файн арт состоялись четыре персональных экспозиции Вулоха: две — в 1997 году и ещё две — в 2001 году. Экспозиция «Росчерки огня» была организована совместно с поэтом Геннадием Айги и посольством Швеции в Москве, и посвящена семидесятилетию Томаса Транстрёмера. На вернисаж прилетел и сам поэт.

В 1996 году Министерство культуры Российской Федерации Игорь Вулох выдвигается на соискание Государственной премии Российской Федерации.

В 2001 году фонд Сороса присуждает Вулоху грант для издания каталога к выставке, которая прошла в галерее Файн арт, которая приняла выставку, каталог которой Вулох хочет издать на средства, полученные от фонда Сороса в 2001 году.

За несколько лет до этих событий творчеством Игоря Вулоха начинает интересоваться швейцарский коллекционер Урс Хёнер. Позже, уже в 2006 году, под руководством Надежды Брыкиной и Хёнера выходит первая и самая большая монография о Вулохе на четырёх языках. Монография стала предтечей к персональной выставке художника, которая прошла в этом же году, в галерее Надежды Брыкиной (Nadja Brykina Gallery), в Цюрихе. На выставку, в качестве специального эксперта, был приглашен Троельс Андерсен. Он лично занимался отбором работ.

До самой смерти Вулох создавал новые работы и продолжал участвовать в выставках. Картины Вулоха выставлялись на торгах Sotheby’s и MacDougall's.

В 2006 году, после того, как семья Георгия Костаки частично передала коллекцию работ художника Государственному музею современного искусства в г. Салониках (Греция), 

В 2008 году, в частном музее ART4.RU, состоялась выставка Игоря Вулоха, приуроченная к 70-летнему юбилею художника. На выставке было представлено 120 картин и графических листов. Для реализации оптимальных условий медитации в музее звучали тихие стихи поэта Геннадия Айги. Идейным вдохновителем и организатором выставки стал Глава Рекламного синдиката «Идальго» Егор Альтман. Он собирает работы художника, активно помогает ему. Именно г-н Альтман издает и каталог выставки.

В том же году в галерее RuArts прошла совместная выставка Игоря Вулоха и Евгения Дыбского «Трансляция времени» («Translation of Time»).

В октябре 2009 года в Московском музее современного искусства открылась выставка «Традиции нонконформизма». Выставка состояла из трех больших разделов-залов, где были представлены работы Эдуарда Штенберга, Игоря Вулоха и Владимира Немухина.

В июне-октябре 2011 года Игорь Вулох принял участие в выставке, прошедшей в Фонде культуры «Екатерина» и посвященной московскому нонконформизму и андеграунду периода «хрущёвской оттепели» 1950-х годов. На выставке с названием «К вывозу из СССР разрешено» были представлены около ста пятидесяти произведений живописи и графики. В основе экспозиции — произведения из собрания Екатерины и Владимира Семенихиных. К участию в выставке также были приглашены частные и музейные собрания.

Осенью 2011 года, в московской Галереи Надежды Брыкиной прошла выставка «Неофициальная встреча», где, наряду с работами Вулоха, было представлено более 30 работ художников-нонконформистов второй половины ХХ — начала XXI века из коллекции Надежды Брыкиной. Первая выставка серии «Неофициальная встреча» прошла в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург).

В начале 2012 года Игорь Вулох принял участие в выставке работ из собрания Михаила Алшибая и Кати Фалькович, проходившей в частном музее ART4.RU. Также в начале года состоялась выставка Вулоха в галерее Файн арт. Экспозиция получила название «Возвращение», поскольку последние работы художника — графическая серия — датированы 2008 годом. Лишь недавно он вернулся к творчеству, завершив когда-то начатые холсты и создав совершенно новые, представленные посетителям галереи.

Первая попытка выпуска авторского фарфора была предпринята в 20-х годах XX века на Государственном фарфоровом заводе в Петрограде. Было выпущено несколько серий уникального авторского фарфора — тарелок по эскизам Малевича, Кандинского и Петрова-Водкина. Позже художники-шестидесятники Штейнберг, Целков, Янкилевский, Пивоваров, Рабин, Кабаков, Мастеркова, Немухин продолжили эту традицию и создали ограниченные серии расписанного вручную авторского фарфора. Первые эксперименты с росписью по фарфору в «домашних условиях» можно отнести к середине 70-х, эти произведения увидели свет много позже — с 1990 по 2000 гг.

Работал с фарфором и Вулох. Серия графических работ, созданных им к стихам Тумаса Транстрёмера, была воплощена на классическом фарфоре — тарелках Люблянского фарфорового завода. Вся серия работ Вулоха — черно-белая, в отличие от пестрых, ярких работ других мастеров. Расписывал тарелки по эскизам Игоря Вулоха русский художник-фарфорист Борис Калита. Проект реализован при участии Натальи Туколкиной-Охота и Егора Альтмана.

В ночь на 28 ноября 2012 года после продолжительной болезни он умер в больнице, в которой находился несколько дней.

Память 
16 октября 2013 года открылась ретроспективная выставка художника в Московском Музее современного искусства. Выставка была задумана ещё при жизни Игоря Вулоха.

Творческая биография

Выставки 
 1957 — первая групповая выставка, Москва, СССР
 1979 — персональная выставка, выставочный зал МОСХ, Москва, СССР
 1981 — выставка советских художников, Нью-Йорк, США
 1982 — выставка советских художников. Бонн, ФРГ
 1984 — выставка в Музее современного искусства, «Новое интернациональное искусство 1959—1984», Силкеборг, Дания
 1987 — международная ярмарка искусств «Интер-87», Чикаго, США
 1987 — международная ярмарка искусств «Интер-Арт-87», Познань, Польша
 1988 — международная ярмарка искусств «Арт-88», Лос-Анджелес, США
 1988 — выставка «Арс Советико-88», Хельсинки, Финляндия
 1989 — «Арс Советико-89», Сусма Суопелто, Финляндия
 1990 — международная ярмарка искусств, «Арт-Миф1», ЦДХ, Москва, Россия
 1991 — персональная выставка, галерея «Браунер и Попов», Западный Берлин, ФРГ
 1991 — «Художники — Малевичу», ГТГ, Москва, Россия
 1991 — международная выставка искусств «Токио Арт-Экспо», Токио, Япония
 1991 — персональная выставка, галерея «Браунер и Попов», Западный Берлин, ФРГ
 1991 — московская международная ярмарка искусств «Арт Миф 91», Центральный выставочный зал, Москва, Россия
 1992 — выставка «Диаспора», ЦЛХ, Москва
 1992 — персональная выставка, галерея «Христос», Вижевано, Италия
 1993 — персональная выставка, галерея «Селс», Дюссельдорф, ФРГ
 1993 — персональная выставка, Культурный центр Германии «Вайкерсдорф», Германия
 1993 — выставка «Постмодерн», ГТГ, Москва, Россия
 1993 — выставка в замке Вайперсдорф. Стипендия министерства культуры земли Бранденбург. Три месяца работы с последующим участием в групповой выставке. Германия
 1994-95- персональная выставка, галерея «Попов», Берлин, Германия.
 1994 — показ графической серии к стихотворениям крупнейшего современного поэта Швеции Т. Транстрёмера, на фестивале поэзии Т. Транстрёмера на острове Готланд, Швеция
 1995 — выставка, музей искусств, Силькеборге (Kunstmuseum), Копенгаген, Дания
 1997 — выставка в галерее «Файн Арт», Москва, Россия
 1998 — выставка «Пять графических серий к поэзии Геннадия Айги и Тумаса Транстрёмера» (приурочена к 60-летию художника), Чувашский государственный художественный музей, Чебоксары, Чувашская республика, Россия
 1999 — персональная выставка, Национальный культурный центр, Казань, Республика Татарстан, Россия
 2001 — персональная экспозиция «Арт-Манеж», Русские галереи, Москва, Россия
 2001 — выставка в галерее "Файн Арт, Москва, Россия
 2001 — выставка «Росчерки огня», подготовленая совместно с поэтом Геннадием Айги и посольством Швеции. Приурочена к 70—летию шведского поэта Томаса Транстремера, галерея «Файн Арт», Москва, Россия
 2001 — присуждение денежной премии фонда Сороса для создания каталога к выставке в галерее «Файн Арт», Москва, Россия
 2001-02 — выставка «Абстракция в России. XX век», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия
 2003 — групповая выставка «Направление: Запад, машина времени» в Новом Манеже, галерея «Кино», Москва, Россия
 2003 — групповая выставка «Черно-белое кино» в Новом Манеже, галерея «Кино»
 2004 — групповая выставка «Направление: север, направление: юг» в Новом Манеже, галерея «Кино», Москва, Россия
 2005 — групповая выставка «Арт-Манеж 2005», галерея «Кино». Москва, Россия
 2006 — выставка ранних работ в Государственном музее концептуального искусства, Салоники, Греция
 2006 — выставка в галерее Нади Брыкиной, Цюрих, Швейцария
 2007 — групповая выставка «Нонконформисты на Красной площади» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Исторический музей, галерея «Коносьер», Москва, Россия
 2007 — групповая выставка коллекции Георгия Костаки в Государственном музее современного искусства в г. Салоники, Греция
 2007 — групповая выставка «Пятьдесят на пятьдесят», живопись и графика из коллекции М. Алшибая и М. Курцера, Пушкинский музей, Москва, Россия
 2008 — совместная выставка в галерее RuArts «Translation of Time», частная коллекция Марианны Сатаровой и Егора Альтмана, Москва, Россия
 2008 — частный музей ART4.RU, выставка, приуроченная к 70-летнему юбилею художника, Москва, Россия
 2009 — групповая выставка в ММСИ «Традиции нонконформизма», работы из коллекции Иосифа Бадалова, Москва, Россия
 2011 — групповая выставка, «К вывозу из СССР разрешено». Произведения из собрания Екатерины и Владимира Семенихиных, Фонд культуры «Екатерина», Москва, Россия
 2011 — групповая выставка «Неофициальная встреча» в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), работы из коллекции Надежды Брыкиной (Nadja Brykina Gallery), Санкт-Петербург, Россия
 2011 — групповая выставка «Неофициальная встреча» в московской галерее Надежды Брыкиной, работы из коллекции Надежды Брыкиной (Nadja Brykina Gallery), Москва, Россия
 2012 — частный музей ART4.RU, групповая выставка, живопись из собрания Михаила Алшибая и Кати Фалькович, Москва, Россия
 2012 — персональная выставка «Возвращение» в галерее «Файн Арт», Москва, Россия
 2012 — коллективная выставка «Серое» в галерее «Brusov Art Communication», Москва, Россия
 2012 — групповая выставка «Фарфор шестидесятников» в галерее «Романовъ», Москва, Россия
 2013 — персональная ретроспективная выставка в Московском Музее современного искусства, Москва, Россия
 2015 — персональная выставка «Репатриация» в Фонде культуры «ЕКАТЕРИНА», Москва, Россия

Собрания 
 Государственная Третьяковская галерея (Москва)
 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
 Музей современного искусства (Силькеборг, Дания)
 Государственный музей концептуального искусства (Салоники, Греция)
 Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)
 Музей АРТ4, Москва.
 Музей РГГУ «Другое искусство». Собрание Евгения Нутовича (Москва)

Частные коллекции 
 Греция (Афины, Г. Костаки)
 США (Нью-Йорк, Ф. Клауке)
 Дания (Копенгаген, Я. Борген)
 Франция (Париж, Л. Рабель, А. Витез, М. Фонфред)
 Испания (Барселона, К. Доменик Пуиг Серра)
 Италия (Рим, Т. Гуэрро)
 Россия (Москва, Е. Альтман, А. Кушнер, М. Алшибай, М. Сатарова, Е. Семенихина и В. Семенихин, И. Маркин, И. Бадалов)
 Швейцария (Цюрих, У. Хёнер).

Аукционы 
 1990 — Нью-Йорк, США, «Аукционный дом Габсбург-Фельдман», «Современная советская живопись»
 2006, 2007, 2008 — Sotheby’s, Лондон, Великобритания
 2006, 2007, 2008 — MacDougall’s, Лондон, Великобритания
 2007 — Bruun Rasmussen, Копенгаген, Дания
 2008 — Phillips de Pury & Company, Лондон, Великобритания
 2012 — Geneshapiro, Нью-Йорк, США
 2018 — Аукционый дом Егоровых, Москва, Россия

О себе 
 Игорь Вулох говорит, что ему неинтересны школы и стили, где преобразование мира в визуальные образы поставлено на конвейерную основу. Интересны отдельные представители этих стилей и школ, сумевшие конвейер преодолеть.
 Игорь Вулох: «Прежде чем стать художником, я был исследователем».
 Игорь Вулох: «Приступая к работе, я решаю для себя, что, например, не буду пользоваться более чем двумя-тремя красками и вертикалью, чтобы, будучи в этих границах, я выжал из себя все, что мог, для того чтобы показать, что я из себя представляю».
 Игорь Вулох: «Отчасти знаменитым меня сделало недоразумение. Для меня признание во многом было неожиданностью. Я-то сих пор не знаю причину, что же сделало меня знаменитым. Поэтому — не-до-разумение».

О художнике 
 «Игорь Вулох — нонконформист 60-х годов». «…авангардист, хоть искусствоведы и сравнивают его подчас с мастерами русского авангарда». Александр Панов, 2008.
 «На него оказали влияние как китайская и японская живопись, которую он изучал ещё в училище, так и абстрактный экспрессионизм. Вулох предпочитает эксперименты на самой границе реальностей. Его полуабстрактные, полуфигуративные „пейзажи“ и „натюрморты“ — словно объекты для медитации».
 «Вулох — очень изящный художник. Его сюжеты незамысловаты, у них никогда не бывает сложных названий, он пишет, как правило, то, что его окружает. Но, изображая даже банальность вроде сломанной палки, художник парит над суетой, созерцая предмет как чистую форму. Если к абстракции применимо слово „воздушный“, то к работам Вулоха оно очень подходит». «АртХроника», 2008.
 «Живопись Игоря Вулоха находится где-то на грани условности и абстракции. Если каменные блоки условны, но никак не абстрактны, то в пейзажах нет вообще ничего конкретного. Для них характерно виртуозное обобщение форм, пластика и движение. Порой оно так стремительно, что художник будто пытается удержать структуру». «Независимая газета». 2008.
 «Живопись И. Вулоха — живопись света и воздуха. Его полотна лишены ощущения двухмерности, они многослойны, многопространственны, пронизаны воздухом и светом, передают очень сложные переживания». «Toutlemonde», 2012.
 «Живопись и графика Игоря Вулоха связаны с современной реальностью разве что манерой, но никак не сюжетами или способом мышления».«Газета. Ру»
 «Далекий от ремесленного формализма и коммерческой красивости, Вулох пытается в рамках станкового искусства анализировать форму». «Коммерсантъ», 1995.
 «Игорь Вулох в качестве инструмента предпочитает интуицию. Художник не делает для себя особой разницы между искусством старым и новым, ему гораздо важнее, настоящее оно или нет».
 «Живопись разных периодов различна по интонации. Более ранняя цветовая мелодия — плавная, под сурдинку; более поздняя — ярче и быстрее, завершается мощными цветовыми аккордами».  «Независимая газета» 
 «Вулох всегда прислушивался и прислушивается к звучанию натуры. Путём сложной фильтрации и эксклюзивных ноу-хау автор добывает из вещества жизни некие первичные формы, на исходное „сырье“ будто бы и не похожие». «Газета. Ру»
 «Сегодня Вулох — весьма востребованный автор, чьи произведения хорошо котируются на арт-рынке».«Газета. Ру»

Ссылки 
 28.03.2015 Российская газета Скрипка в чёрном футляре
 27.03.2015 Комсомольская правда В Швеции скончался известный поэт и нобелевский лауреат Томас Транстремер
 19.03.2015 BFM.RU Невыдуманная история «Зеленого принца», фотовыставка и советское искусство
 14.03.2015 Коммерсантъ Зима Морзе «Репатриация» Игоря Вулоха в фонде «Екатерина»
 13.03.2015 Ведомости Картины Игоря Вулоха погружают в созерцание
 05.03.2015 Журнал 365 Они вернулись: 43 картины Игоря Вулоха
 04.03.2015 Телеканал «Культура» Игорь Вулох. «Его интересовали законы бытия»
 03.03.2015 The ArtNewspaper Выставка работ Игоря Вулоха, которые вернулись в Россию
 02.03.2015 Коммерсантъ Власть Культурная программа
 30.06.2014 Style.Rbc.ru Ценность искусства эмоциональна, но деньги — это тоже эмоции
 30.05.2014 Lenta.Ru Абстракция возвращается
 27.05.2014 BFM.RU В Россию вернули 43 работы художника Игоря Вулоха
 26.05.2014 Газета.Ru Более 40 работ Игоря Вулоха возвращены в Россию
 21.10.2013 Независимая газета По мосткам — в черно-белое
 20.10.2013 Новый вторник Просто Вулох…
 20.10.2013 Телеканал Москва 24 В Музее современного искусства работает выставка Игоря Вулоха
 18.10.2013 Газета «Культура» Молчание холстов
 16.10.2013 Телеканал «Культура» В Московском Музее современного искусства открылась выставка Игоря Вулоха
 13.02.2013 Сноб «О Михаиле Гробмане и второй волне русского авангарда»
 30.11.2012 Независимая газета «Белый» Вулох ушёл в темноту"
 29.11.2012 Телеканал «Культура» «Ушел из жизни художник Игорь Вулох»
 28.11.2012 Газета. Ру «Умер художник-нонконформист Игорь Вулох»
 28.11.2012 Lenta.ru «Умер художник Игорь Вулох»
 28.11.2012 Коммерсантъ-Online «Умер художник Игорь Вулох»
 19.10.2012 года АртУикенд «Музейный уровень и галерейный бизнес»
 10.10.2012 Московская правда «Галерея „Романовъ“ представляет выставку „Фарфор шестидесятников“
 27.09.2012 Журнал Искусство „Фарфор шестидесятников“
 17.03.2012 YouTube.ru Открытие выставки „15 Шедевров Вулоха“
 30.01.2012 Business FM „Возвращения“ Игоря Вулоха»
 30.01.2012 The Source for Nightlife & Culture "Игорь Вулох «Возвращение»
 30.01.2012 Time Out "Выставка «Игорь Вулох „Возвращение“»
 27.01.2012 Московский Комсомолец «В галерее „Файн арт“ открылась выставка Игоря Вулоха»
 26.01.2012 Коммерсантъ FM «Полотна Вулоха многослойны, многопространственны, пронизаны воздухом и светом»
 18.01.2012 Газета. Ру «Торжество серости и формализма»
 16.01.2012 Афиша «Выставки»
 13.01.2012 Культурология РФ «В Москве откроются выставки художественного искусства»
  03.11.2011 Московский комсомолец «На выставке с МК.ru»
 26.12.2011 ЖЖ Геннадий Айги о Тумасе Транстремере
 11.10.2011 Коммерсант FM «Неофициальная встреча» неофициальных художников"
 20.06.2011 Коммерсантъ Власть «Культурная программа»
 21.09.2009 Телеканал «Культура» «Выставка „Традиции нонконформизма“»
 28.11.2008 Газета.ру «Один в поле»
 23.10.2008 Независимая газета «Вне конкретики: интерьеры для цвета и формы»
 23.10.2008 Коммерсантъ «Слишком живописная абстракция»
 12.10.2008 Независимая газета «Перевести на язык искусства»
 10.10.2008 Телеканал «Культура» «Выставка Игоря Вулоха открыта в столице»
 02.10.2008 Журнал TimeOut «Игоря Вулоха принято определять как нонконформиста. Но это никакой действительности не соответствует»
 26.09.2008 Moscowout.ru «Игорь Вулох. Юбилей»
 11.02.2008 Независимая газета «Два этажа абстракции»
 30.01.2008 Family.ru «Трансляция времени»
 30.01.2008 Ваш досуг «Игорь Вулох»
 13.08.2007 Правда. Ру «Красную Площадь украсят представители непризнанного искусства»
 10.02.2003 Газета. Ру «Если верить Гугуцэ»
 04.02.2003 Музеи России «Творчество Игоря Вулоха»
 19.05.2002 Moscowout.ru «Игорь Вулох — абстакционист, верный себе»
 Страница англоязычной Википедии
 Официальный сайт художника
 Могила И. А. Вулоха

Источники 

Выпускники Казанского художественного училища
Художники неофициального искусства СССР
Художники России XX века
Художники Москвы
Художники-абстракционисты России
Родившиеся в Казани
Родившиеся 3 января
Родившиеся в 1938 году
Похороненные на Троекуровском кладбище
Художники и литераторы в Тарусе